Die Open de La Réunion 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Oktober bis 2. November 2014 in La Possession auf Réunion stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 110 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 123 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 112 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in La Possession